Бахавалнагар () — город в пакистанской провинции Пенджаб, столица одноимённого округа.

Административно-территориальное устройство 
Бахавалнагар — административный центр одноимённого техсила (который делится на 31 союзный совет).

Климат

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Пакистана
Пенджаб